Пизе́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент — Эн. Входит в состав кантона Монлюэль. Округ коммуны — Бурк-ан-Брес.

Код INSEE коммуны — 01297.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 390 км к юго-востоку от Парижа, в 24 км северо-восточнее Лиона, в 37 км к югу от Бурк-ан-Бреса.

Климат 
Климат полуконтинентальный с холодной зимой и тёплым летом. Дожди бывают нечасто, в основном летом.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 777 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 540 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 413 были экономически активными, 127 — неактивными (показатель активности — 76,5 %, в 1999 году было 76,0 %). Из 413 активных жителей работали 399 человек (211 мужчин и 188 женщин), безработных было 14 (7 мужчин и 7 женщин). Среди 127 неактивных 69 человек были учениками или студентами, 42 — пенсионерами, 16 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Литература

Ссылки 

 Официальный сайт
 
 

Коммуны департамента Эн